Другая женщина:

 Другая женщина (фильм, 1950) () —  криминальная драма, США, 1950. Режиссёр — Джеймс В. Керн.
 Другая женщина (фильм, 1988) () — фильм-драма, США, 1988. Режиссёр — Вуди Аллен.
 Другая женщина (фильм, 1992) () — эротика, триллер, драма, США, 1992 года. Режиссёр — Джаг Мундра.
 Другая женщина (фильм, 2004) — фильм режиссёра Маргарет фон Тротта.
 Другая женщина (фильм, 2008) — фильм режиссёра Джейсон Пристли.
 Другая женщина (Остаться в живых) () — шестая серия четвёртого сезона телесериала «Остаться в живых».
 Другая женщина (фильм, 2014) — фильм режиссёра Ник Кассаветис.
 Другая женщина (фильм, 2014, Украина) — фильм режиссёра Александра Басаева.